Le terme Raritan peut, aux États-Unis, désigner :
 la tribu Raritan qui appartient au peuple amérindien des Lenapes, 
 le fleuve Raritan,
 la baie de Raritan, située entre l'État de New York et celui du New Jersey,
 la municipalité de Raritan, dans le comté de Somerset (New Jersey),
 Raritan, un village du comté de Henderson dans l'Illinois,
 un cultivar de pommier, la Raritan,
 l'école publique d'enseignement secondaire Raritan, située à Hazlet (New Jersey),
 l'entreprise Raritan Computer, Inc. basée à Somerset (New Jersey),
 le journal de l'université Rutgers, le Raritan Quaterly Review.

Le terme Raritan Township peut, aux États-Unis, désigner :
 Raritan Township, dans le comté de Henderson (Illinois) ;
 Raritan Township, dans le comté de Hunterdon (New Jersey).

Homonymie de toponyme
Homonymie de townships